Jacek Zieliński (1937–1995) – polski kajakarz
 Jacek Zieliński (ur. 1946) – polski muzyk rockowy, członek zespołu Skaldowie
 Jacek Zieliński (ur. 1961) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Jacek Zieliński (ur. 1967) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Jacek Zieliński (ur. 1934) – polski polityk, prezydent Głogowa (1988–1998)
 Jacek Zieliński – politolog, prorektor Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej